New York Knicks (přezdívka Knicks) je basketbalový tým hrající severoamerickou ligu National Basketball Association. Patří do Atlantické divize Východní konference NBA.
Byl založen roku 1946. Nezkrácený název týmu je New York Knickerbockers.

Za svou historii dokázali Knicks celkem osmkrát vyhrát play-off své konference, z toho dvakrát následně i finále celé NBA:
 Vítězství v NBA: 1970, 1973
 Ostatní vítězství v konferenci: 1951, 1952, 1953, 1970, 1972, 1973, 1994, 1999
New yorští fanoušci Nesnášejí Trae Younga

Záznamy sezona po sezóně 

|colspan="6" align=center bgcolor="#0000CD" | <span style="color:orange"> New York Knicks
|-
|1946–47 || 33 || 27 || 55,0 || První kolo Konferenční finále || 2:1 Cleveland Rebels  0:2 Philadelphia Warriors
|-
|1947–48 || 26 || 22 || 54,2 || První kolo || 1:2 Baltimore Bullets
|-
|1948–49 || 32 || 28 || 53,3 || První kolo Konferenční finále || 2:1 Baltimore Bullets  1:2 Washington Capitols
|-
|1949–50 || 40 || 28 || 58,8 || První kolo Konferenční finále || 2:0 Washington Capitols  0:2 Syracuse Nationals
|-
|1950–51 || 36 || 30 || 54,5 || První kolo Konferenční finále Finále NBA || 2:0 Boston Celtics  3:2 Syracuse Nationals  3:4 Rochester Royals
|-
|1951–52 || 37 || 29 || 56,1 || První kolo Konferenční finále Finále NBA || 2:1 Boston Celtics  3:1 Syracuse Nationals  3:4 Minneapolis Lakers
|-
|1952–53 || 47 || 23 || 67,1 || První kolo Konferenční finále Finále NBA || 2:0 Baltimore Bullets  3:1 Boston Celtics  1:4 Minneapolis Lakers
|-
|1953–54 || 44 || 28 || 61,1 || Nadstavbová část  Nadstavbová část || 0:2 Syracuse Nationals  0:2 Boston Celtics
|-
|1954–55 || 38 || 34 || 52,8 || První kolo || 1:2 Boston Celtics
|-
|1955–56 || 35 || 37 || 48,6 || První kolo || 0:1 Syracuse Nationals
|-
|1956–57 || 36 || 36 || 50,0 || ||
|-
|1957–58 || 35 || 37 || 48,6 || ||
|-
|1958–59 || 40 || 32 || 55,6 || První kolo || 0:2 Syracuse Nationals
|-
|1959–60 || 27 || 48 || 36,0 || ||
|-
|1960–61 || 21 || 58 || 26,6 || ||
|-
|1961–62 || 29 || 51 || 36,3 || ||
|-
|1962–63 || 21 || 59 || 26,3 || ||
|-
|1963–64 || 22 || 58 || 27,5 || ||
|-
|1964–65 || 31 || 49 || 38,8 || ||
|-
|1965–66 || 30 || 50 || 37,5 || ||
|-
|1966–67 || 36 || 45 || 44,4 || První kolo || 1:3 Boston Celtics
|-
|1967–68 || 43 || 39 || 52,4 || První kolo || 2:4 Syracuse Nationals
|-
|1968–69 || 54 || 28 || 65,9 || První kolo Konferenční finále || 4:0 Baltimore  2:4 Boston Celtics
|-
|1969–70 || 60 || 22 || 73,2 || První kolo Konferenční finále Finále NBA || 4:3 Baltimore Bullets  4:1 Milwaukee Bucks  4:3 Los Angeles Lakers 
|-
|1970–71 || 52 || 30 || 63,4 || První kolo Konferenční finále || 4:1 Atlanta Hawks  3:4 Baltimore Bullets
|-
|1971–72 || 48 || 34 || 58,5 || První kolo Konferenční finále Finále NBA || 4:2 Baltimore Bullets  4:1 Boston Celtics  1:4 Los Angeles Lakers
|-
|1972–73 || 57 || 25 || 69,5 || První kolo Konferenční finále Finále NBA || 4:1 Baltimore Bullets  4:3 Boston Celtics  4:1 Los Angeles Lakers 
|-
|1973–74 || 49 || 33 || 59,8 || První kolo Konferenční finále || 4:3 Capital Bullets  1:4 Boston Celtics
|-
|1974–75 || 40 || 42 || 48,8 || První kolo || 1:2 Houston Rockets
|-
|1975–76 || 38 || 44 || 46,3 || ||
|-
|1976–77 || 40 || 42 || 48,8 || ||
|-
|1977–78 || 43 || 39 || 52,4 || První kolo Konferenční semifinále || 2:0 Cleveland Cavaliers  0:4 Philadelphia 76ers
|-
|1978–79 || 31 || 51 || 37,8 || ||
|-
|1979–80 || 39 || 43 || 47,6 || ||
|-
|1980–81 || 50 || 32 || 61,0 || První kolo || 0:2 Chicago Bulls
|-
|1981–82 || 33 || 49 || 40,2 || ||
|-
|1982–83 || 44 || 38 || 53,7 || První kolo Konferenční semifinále || 2:0 New Jersey Nets  0:4 Philadelphia 76ers
|-
|1983–84 || 47 || 35 || 53,7 || První kolo Konferenční semifinále || 3:2 Detroit Pistons  3:4 Boston Celtics
|-
|1984–85 || 24 || 58 || 29,3 || ||
|-
|1985–86 || 23 || 59 || 28,0 || ||
|-
|1986–87 || 24 || 58 || 29,3 || ||
|-
|1987–88 || 38 || 44 || 46,3 || První kolo || 1:3 Boston Celtics
|-
|1988–89 || 52 || 30 || 63,4 || První kolo Konferenční semifinále || 3:0 Philadelphia 76ers  2:4 Chicago Bulls
|-
|1989–90 || 45 || 37 || 54,9 || První kolo Konferenční semifinále || 3:2 Boston Celtics  1:4 Detroit Pistons
|-
|1990–91 || 39 || 43 || 47,6 || První kolo || 0:3 Chicago Bulls
|-
|1991–92 || 51 || 31 || 62,2 || První kolo Konferenční semifinále || 3:2 Detroit Pistons  3:4 Chicago Bulls
|-
|1992–93 || 60 || 22 || 73,2 || První kolo Konferenční semifinále Konferenční finále || 3:1 Indiana Pacers  4:1 Charlotte Hornets  2:4 Chicago Bulls
|-
|1993–94 || 57 || 25 || 69,5 || První kolo Konferenční semifinále Konferenční finále Finále NBA || 3:1 New Jersey Nets  4:3 Chicago Bulls  4:3 Indiana Pacers  3:4 Houston Rockets
|-
|1994–95 || 55 || 27 || 67,1 || První kolo Konferenční semifinále || 3:1 Cleveland Cavaliers  3:4 Indiana Pacers
|-
|1995–96 || 47 || 35 || 57,3 || První kolo Konferenční semifinále || 3:0 Cleveland Cavaliers  1:4 Chicago Bulls
|-
|1996–97 || 57 || 25 || 69,5 || První kolo Konferenční semifinále || 3:0 Charlotte Hornets  3:4 Miami Heat
|-
|1997–98 || 43 || 39 || 52,4 || První kolo Konferenční semifinále || 3:2 Miami Heat  1:4 Indiana Pacers
|-
|1998–99 || 27 || 23 || 54,0 || První kolo Konferenční semifinále Konferenční finále Finále NBA || 3:2 Miami Heat  4:0 Atlanta Hawks  4:2 Indiana Pacers  1:4 San Antonio Spurs
|-
|1999–2000 || 50 || 32 || 61,0 || První kolo Konferenční semifinále Konferenční finále || 3:0 Toronto Raptors  4:3 Miami Heat  2:4 Indiana Pacers
|-
|2000–01 || 48 || 34 || 58,5 || První kolo || 2:3 Toronto Raptors
|-
|2001–02 || 30 || 52 || 36,6 || ||
|-
|2002–03 || 37 || 45 || 45,1 || ||
|-
|2003–04 || 39 || 43 || 47,6 || První kolo || 0:4 New Jersey Nets
|-
|2004–05 || 33 || 49 || 40,2 || ||
|-
|2005–06 || 23 || 59 || 28,0 || ||
|-
|2006–07 || 33 || 49 || 40,2 || ||
|-
|2007-08 || 23 || 59 || 28,0 || ||
|-
|2008-09 || 32 || 50 || 39,0 || ||
|-
|2009-10 || 29 || 53 || 35,4 || ||
|-
|2010-11 || 42 || 40 || 51,2 || První kolo || 0:4 Boston Celtics
|-
|2011-12 || 36 || 30 || 54,5 || První kolo || 1:4 Miami Heat
|-
|2012-13 || 54 || 28 || 65,9 || První kolo Konferenční semifinále || 4:2 Boston Celtics 2:4 Indiana Pacers
|-
|2013-14 || 37 || 45 || 45,1 || ||
|-
|2014-15 || 17 || 65 || 20,7 || ||
|-
|2015-16 || 32 || 50 || 39,0 || ||
|-
!Celkem || 2701 || 2774 || 49,3 || ||
|-
!Play-off || 186 || 185 || 50,1 || colspan=2 | 2 vítězství
|}

Odkazy

Externí odkazy 
 

Americké basketbalové kluby
Kluby NBA
Sportovní kluby založené v roce 1946
Sport v New Yorku